Kiş kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Kiş (ort i Azerbajdzjan, Chodzjavänd), 
 Kiş (ort i Azerbajdzjan, Sjäki), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar